Le terme Louvicourt peut se référer à:

Toponymes

Louvicourt, un village forestier devenu en 1995 un secteur de la ville de Val-d'Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Louvicourt, un affluent du lac Tiblemont, coulant dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Louvicourt, lac de tête de la rivière Louvicourt laquelle est un affluent du lac Tiblemont, coulant dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.